La dramaturgie est l’art de transformer une histoire, vraie ou imaginaire, en un récit construit, comportant un ou des personnages en action. Elle est utilisée en plusieurs domaines comme :

 Dramaturgie (théâtre), l’art du récit représenté, dans le cadre d’un spectacle vivant.

 Dramaturgie (littérature), l’art du récit par son évocation écrite figée.

 Dramaturgie (cinéma), l’art du récit par l’illusion de la véracité d’une représentation enregistrée.

 La Dramaturgie, titre d'un traité d'Yves Lavandier sur l'art du récit au théâtre, au cinéma, à la télévision et en bande dessinée.